

Prénom 
 Line est un prénom féminin, diminutif des prénoms , ,  ou , ou encore forme féminine du prénom .
 Pour les personnalités de ce prénom : .

Patronyme 

 Anne Line (v. 1563 - 1601), sainte martyre catholique anglaise.

Toponyme 

 The Line est un projet de ville nouvelle écologique sur  de long, présenté en 2021, en Arabie saoudite.

Science 
 line, unité de mesure de longueur du Moyen Âge.
 LINE (Long Interspersed Nuclear Element en anglais), type particulier d'élément transposable, en biologie moléculaire : le « long élément nucléaire intercalé ».

Bande dessinée 
 Line, revue hebdomadaire pour jeunes filles, fondée en 1955.
 Line, personnage de bande dessinée créé en 1957 par Nicolas Goujon et Françoise Bertier, puis repris notamment par Paul Cuvelier et Greg dans Le Journal de Tintin.

Informatique 
 LINE, filiale de Naver Japon.
 LINE, logiciel de messagerie instantanée édité par Naver Japon.

Cinéma 

 Line, film norvégien de Nils Reinhardt Christensen sorti en 1961 ;
 The Line, film australien de Michael Adante sorti en 2007 ;
 The Line, film américain de  sorti en 2008.

Mode 
 Line, pseudonyme de Jacqueline Jonas (1923-2017), dessinatrice de mode suisse.

Musique 
 Line, chanson de Triana Park

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin